Amerikai Egyesült Államok
 Bridgewater (város, Connecticut)
 Bridgewater (statisztikai település, Connecticut)
 Bridgewater (Dél-Dakota)
 Bridgewater (Iowa)
 Bridgewater (Maine)
 Bridgewater (város, Massachusetts)
 Bridgewater (statisztikai település, Massachusetts)
 Bridgewater (Michigan)
 Bridgewater (New Hampshire)
 Bridgewater (város, New York)
 Bridgewater (statisztikai település, New York)
 Bridgewater (Pennsylvania)
 Bridgewater (Vermont)
 Bridgewater (Virginia)